La palabra Cantó puede tener cualquiera de las siguientes acepciones:

Verbos 
Cantó: una forma verbal del verbo cantar

Personas 
Toni Cantó (1965): actor y político español.
Blas Cantó (1991): cantante español.

Lugares 
Puerto del Cantó: un puerto de montaña en la provincia de Lérida (España).

Véase también 
Canto